Weiße Frau steht für:

 Weiße Frau, Sagengestalt
 wörtliche Übersetzung des Iztaccíhuatl (5230 m), Berg in Mexiko
 Wyssi Frau, der höchste Gipfel (3648 m) im Bergmassiv der Blüemlisalp in den Berner Alpen
 Weiße Frau (Briloner Höhen), Erhebung (572 m) auf der Briloner Hochfläche im Sauerland
 Weiße Frau (Erzgebirge), im Erzgebirge der letzte Grenzstein der kurfürstlichen Wälder

Siehe auch:
 Die weiße Frau
 King Kong und die weiße Frau
 Weiße Dame
 Weiße Jungfrau
 Missing white woman syndrome, Vermisste-weiße-Frau-Syndrom
 Weißfrauen
 La dame blanche
 White Lady